Christophe Revault – calciatore francese
 Louis Revault – politico francese
 Myriam Revault d'Allonnes – filosofa e accademica francese